

Вердун (Канада)

Вердун — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства

Вердун — поселення в общині Ново Место, регіон Південно-Східна Словенія

 Вердун — професіональний кабовердійський футбольний клуб

Див. також 
 Верден